Nerissa è un personaggio immaginario del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata.

Biografia 
Nerissa è l'ex-Guardiana del Cuore di Kandrakar, appartenente alla generazione di Guardiane che ha preceduto le protagoniste. A un certo momento della sua storia il Cuore di Kandrakar la corruppe e l'Oracolo affidò l'oggetto alla sua compagna Cassidy: Nerissa, assetata di potere e di vendetta, attirò Cassidy in una trappola e l'uccise, smembrando il gruppo delle Guardiane. Come punizione, fu condannata alla reclusione nel Monte Thanos, privata dei suoi poteri, anche se le sue compagne e l'Oracolo sapevano che un giorno sarebbe ritornata.

Prima di diventare malvagia, Nerissa era la migliore amica di Yan Lin, oltre che un'abile suonatrice di flauto traverso: compose anche una melodia, il "Trillo di Nerissa", in grado di calmarla, che è poi diventato il simbolo del suo desiderio di vendetta; Hay Lin la ode nella propria mente ogniqualvolta i poteri dell'ex Guardiana sono attivi.

Fumetto 
Secondo la profezia, Nerissa può essere liberata solo quando i cinque poteri si riuniranno in un'unica Guardiana: ciò avviene a causa di Luba, che manipola le Stille per convincere l'Oracolo che le W.I.T.C.H. sono indegne, causando l'assorbimento di tutti i poteri da parte di Cornelia. La donna decide di recuperare il Cuore di Kandrakar e distruggere le nuove Guardiane, cominciando da Hay Lin: dal cane Misha, che passava presso Thanos, crea dunque il primo cavaliere della vendetta, Khor, quindi da una stalattite di ghiaccio Tridarco, dalla lava Cenere, e dal padrone di Misha Shagon. Mentre tormenta le W.I.T.C.H. insinuandosi nei loro incubi, rapisce Caleb per privarlo della copia dei cinque poteri che vive dentro lui: ottenutala, diventa più potente. Può così impossessarsi di Matt e, quando Will rivela il suo segreto al ragazzo mostrandogli il Cuore di Kandrakar, lo ruba. Sostenuta dal potere del gioiello, attacca Kandrakar. Tramite un incantesimo, spezza il Cuore e ne libera l'energia negativa, che ricopre la Fortezza nella forma di un denso liquido nero, e per indebolire Kandrakar riesce a trasferire le menti delle Guardiane nelle loro gocce astrali tanto che sulla Terra apparentemente le ragazze, appena visti i ragazzi che piacciono loro, si dimenticano di Kandrakar; Cornelia, delusa da questo, abbraccia un disegno di Caleb con l'intento di non dimenticarsi né di lui né della missione, e la magia di Nerissa finisce: la Luce di Cassidy, si fonde con l'amuleto, ricomponendolo, Nerissa e Will si contendono poi il Cuore, ed è Will a ottenere la fiducia dell'oggetto. Indebolita, l'ex-Guardiana prova a distruggere i suoi cavalieri della vendetta per recuperare l'energia, ma Shagon, che già dubitava delle intenzioni di lei verso i cavalieri, le si ribella, prima di riprendere il proprio aspetto umano, e anche in questo modo viene sconfitta dalle W.I.T.C.H., che la riducono in polvere.

Serie animata 
Una volta libera, raduna un gruppo di ex-servi del Principe Phobos (Raithor, Sandpit, Gargoyle, Miranda, il Segugio e Frost) chiamati "Cavalieri della vendetta" perché vogliono vendicarsi delle Guardiane che hanno rovinato le loro vite. Dopo che Elyon le ha consegnato con l'inganno il Cuore di Meridian, la intrappola al suo interno assorbendo tutti i suoi poteri. Si impadronisce di molti cuori di diversi pianeti e raduna il gruppo delle ex-Guardiane. Successivamente, viene intrappolata da Phobos nel suo sigillo assieme alle ex-Guardiane e a Elyon, e mai più liberata. Per non farla sentire sola, Elyon le fa un incantesimo facendole credere che il suo sogno si sia realizzato e che la sua famiglia sia fiera di lei, compreso suo figlio Caleb, nella speranza che possa un giorno redimersi.

Poteri e abilità 
Tra i poteri di Nerissa mostrati nel fumetto rientrano:
 Telepatia
 Trasformazione dell'aspetto delle cose e delle creature viventi
 Manipolazione dei sogni
 Lanciare raggi di energia
 Possedere le persone

Nella serie animata, pur non essendo più una Guardiana, Nerissa dispone ancora del proprio vecchio potere, grazie a cui può emanare raggi elettrici e dare vita agli oggetti.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Streghe nelle opere di fantasia